Сомалі розділене на 18 провінцій.

Див. також

Посилання 
 World Gazetteer: Somalia — profile of geographical entity including name variants

 
Адміністративний поділ Сомалі
Сомалі
Сомалі